Кроний (; II в. н.э.) — известный греческий философ. По одним данным неопифагореец, по другим неоплатоник.  По всей видимости, он относился к платонизму промежуточного периода и находился под влиянием неопифагореизма. Он был современником Нумения, и они часто беседовали. Немезий упоминает его сочинение О реинкарнации (), и Ориген сообщает, что усердно изучал труды Крония.  Порфирий также утверждает, что Кроний пытался объяснить мифы Гомера в философском смысле.

Ещё во времена поздней Античности Крония считали авторитетом; Сириан причислял его к знаменитым платоникам и  Прокл ссылался на его воззрения.

Литература 
 Порфирий. Жизнь Плотина. / Пер. М. Л. Гаспарова. // Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль. 1979.

Примечания 

Философы II века